L'expression Rivière Plate peut se référer à:

Toponymes

Rivière Plate, un affluent de la Petite rivière Rimouski (versant de la rivière Rimouski et du littoral sud du fleuve Saint-Laurent, coulant dans la MRC Les Basques et dans la MRC de Rimouski-Neigette, dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec.
Rivière Plate, un affluent de la rivière Toupiké (versant de la rivière des Trois Pistoles et du littoral sud-est du fleuve Saint-Laurent), coulant dans les MRC Les Basques, Témiscouata et Rivière-du-Loup, dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec.
Rivière Plate (rivière Portneuf Est), un affluent de la rivière Portneuf Est (versant de la rivière Portneuf (Côte-Nord) et du littoral Nord-Ouest du fleuve Saint-Laurent), coulant dans la MRC La Haute-Côte-Nord, dans la région administrative de la Côte-Nord, au Québec.
Rivière Plate (rivière Quetachou), un affluent du lac Wakeham, coulant dans le territoire non organisé de Lac-Jérôme, MRC Minganie, dans la région administrative de la Côte-Nord, au Québec.